Пляшівка — річка в Україні
 Пляшівка — село, Рівненська область, Дубенський район